Als Kathedrale von Nairobi werden bezeichnet
 die anglikanische Kathedrale Aller Heiligen
 die römisch-katholische Kathedralbasilika Heilige Familie.